Бахор (, ) — сельская община (джамоат) в Таджикистане. Входит в состав города Вахдат Районов республиканского подчинения. Общая численность населения джамоата составляет 28 276 человек (2015 г.).

Окружает г. Вахдат с северо-западной стороны. Находится на трассе Душанбе—Нуробод—Лахш. С южной стороны джамоата протекает река Кафирниган. Расстояние от центра джамоата до райцентра (г. Вахдат) — 5 км, до г. Душанбе (ЖД вокзал) — 16 км.

Села

История 
Образована 5 января 1965 года путём разукрепления сельсовета Янги-Базар Орджоникидзеабадского района. В неё вошли сёла: Бахор, Бедак, Камангарон таджик, Камангарон узбек, Киргизони боло, Киличи, Кофархам, Кутанбулок, Мачитон, Пистамазари, Тундара, Ходжакатаган, Чукамайрам и Якатол.

Примечания 

Населённые пункты районов республиканского подчинения Таджикистана